

Hydronyme 
  La Vandenesse est une rivière française qui coule dans le département de la Côte-d'Or (21). C'est un affluent de l'Ouche en rive gauche, donc un sous-affluent du Rhône par l'Ouche, puis par la Saône. Elle passe par Vandenesse-en-Auxois

Toponymes 
 Vandenesse est une commune française, située dans le département de la Nièvre en région Bourgogne-Franche-Comté.
  Vandenesse-en-Auxois est une commune française, située dans le département de la Côte-d'Or en région Bourgogne-Franche-Comté.

Patronyme 

 Urbain de Vandenesse, encyclopédiste français.
 Félix de Vandenesse, personnage de La Comédie humaine d'Honoré de Balzac.
 Marie-Angélique de Vandenesse, autre personnage de La Comédie humaine, épouse du précédent.
 Charles de Vandenesse, autre personnage de La Comédie humaine, frère de Félix.

Homonymie de toponyme